De Rally van Duitsland 2015, formeel 33. ADAC Rallye Deutschland, was de 33e editie van de Rally van Duitsland en de negende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2015. Het was de 541e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Trier.

Verslag 
Na twee eerdere edities te hebben geworsteld voor een goed resultaat, wist het team van Volkswagen eindelijk succesvol te zijn in hun thuisrally, met Sébastien Ogier, die op vrij dominante wijze de overwinning voor zichzelf binnen sleepte. Jari-Matti Latvala en Kris Meeke waren de enigen die qua tijden in het spoor konden blijven, maar Meeke zou opnieuw niet foutloos door de wedstrijd komen en veel tijd verliezen toen hij op een van de proeven na een excursie zijn wielophanging brak. Latvala zag de achterstand op Ogier aan het einde van de tweede etappe iets te ruim worden en consolideerde voor plaats twee, terwijl Andreas Mikkelsen een meer voorzichtige benadering had gedurende het evenement, maar aan het eind wel de Hyundai's van Daniel Sordo en Thierry Neuville voorbleef om een volledig Volkswagen podium te bevestigen.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage  
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 14,08 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Dui
Rally van Duitsland
Sportevenement in Trier